Лагоріо () — італійське прізвище.

Відомі носії 
 Фелікс Лагоріо (1781—1857) — віце-консул Королівства Обох Сицилій у Феодосії.
 Лагоріо Лев Феліксович (1826 — 1905) — художник-мариніст. Перший учень Айвазовського, його підмайстер, представник кіммерійської школи живопису, син Фелікса Лагоріо.
 Лагоріо Карл Феліксович (пом. 11.05.1901) — російський генерал, син Фелікса Лагоріо.
 Лагоріо Євген Феліксович (1820—1854) — лікар, намісник в Криму, син Фелікса Лагоріо.
 Іван (Джовані) Лагоріо — брат Фелікса Лагоріо.
 Лагоріо Олександр Іванович — керівник Канцелярії міста Керчі, колезький асесор, син Джовані Лагоріо.
 Лагоріо Євген Олександрович (1844 — 1896) — педагог, директор Феодосійського учительського інституту в 1879—1881 роках, директор Київського реального училища в 1885—1889 роках, син Олександра Івановича Лагоріо.
 Лагоріо Олександр Євгенович (1852—1944) — вчений-геолог, петрограф, син Євгена Феліксовича.
 Олександр фон Лагоріо (1890—1965) — німецький кінооператор, син Олесандра Євгеновича.
 Джузеппіна Лагоріо (1930—2005) — італійська письменниця.

Примітки